Il doppio del Barcelona Open Banco Sabadell 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i campioni uscenti e hanno sconfitto Lleyton Hewitt e Mark Knowles in finale 4–6, 6–3, [10-6].

Teste di serie
Le teste di serie passano direttamente al secondo turno.

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (secondo turno)
 Wesley Moodie /  Dick Norman (secondo turno)

 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (ritirati, Bhupathi infortunato alla gamba sinistra) 
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (secondo turno) 
 František Čermák /  Michal Mertiňák (secondo turno) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Barcelona Open Banco Sabadell 2010
ATP World Tour 2010